Per Giovanni Greppi si può intendere:
Giovanni Greppi (Milano, 1884 – Milano, 1960), architetto italiano.
Giovanni Greppi (Bologna, 1751 – Milano, 1827), commediografo italiano.
Giovanni Greppi (Pezzana Vercellese, 6 agosto 1910), ex calciatore